Ferdinand Ormeling ist der Name folgender Personen: